Кибадат Оразалинович Оразалин (род. 15 февраля 1929, аул Карамурза, Кзылтуский район, Петропавловский округ, Казакская АССР, РСФСР, СССР) — старший чабан совхоза «Ельтайский» Кзылтуского района Кокчетавской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1971). Член КПСС с 1966 года.

Биография 
Родился 15 февраля 1929 года в крестьянской семье в ауле Карамурза.

Окончил школу ФЗО в Караганде, после чего с 1949 года трудился на шахте. После окончания в 1956 году годичной сельскохозяйственной школы работал ветеринаром в селе Амангельды Иртышского района Павлодарской области.

С 1959 года — чабан, старший чабан в совхозе «Ельтайский» Кзылтуского района.

Досрочно выполнил задания Восьмой пятилетки (1966—1970) и собственные социалистические обязательства. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Казахской ССР» от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве.

В 1989 году вышел на пенсию. Проживает в Кокшетау.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть» (22.03.1966)
 Почётный гражданин Уалихановского района (21.07.2008)

Примечания

Ссылки 
 
 Оразалин Кибадат // Официальный интернет-ресурс акима Уалихановского района Северо-Казахстанской области

Члены КПСС
Чабаны